Osoby noszące nazwisko Szekeres:
  (ur. 1977) – węgierski rowerzysta
 Esther Szekeres, née Klein (1910–2005) – matematyk węgierski i australijski
  (1911–2005) – matematyk węgierski i australijski
 Imre Szekeres (ur. 1950) – węgierski polityk
  (ur. 1924) – węgierski pisarz kościelny
  (1981–2001)
 Tamás Szekeres (ur. 1964, Budapeszt) – gitarzysta zespołu Omega
 Tamás Szekeres (ur. 1972) – węgierski piłkarz

 Inne
 Graf Szekeresa – graf odkryty przez George’a Szekeresa